Beleg van Delft (1359), tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
 Beleg van Delft (1489), tijdens de Jonker Fransoorlog
 Slag bij Delft 1573, tijdens de Tachtigjarige Oorlog